Miasta w Danii:
 Svenstrup (gmina Sønderborg)
 Svenstrup (gmina Aalborg)
 Svenstrup (gmina Favrskov)
 Svenstrup (gmina Slagelse)